Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg (18 maart 1848 - 29 maart 1848) in Pruisen.

|-
|Minister-president
|Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg
|18 maart 1848
|29 maart 1848
|-
|Buitenlandse Zaken
|Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg
|18 maart 1848
|29 maart 1848
|-
|Onderwijs en Cultuur
|Maximilian von Schwerin-Putzar
|19 maart 1848
|25 juni 1848
|-
|Justitie
|Alexander Uhden
|1 oktober 1844
|20 maart 1848
|-
|Justitie
|Friedrich Wilhelm Ludwig Bornemann
|20 maart 1848
|25 juni 1848
|-
|Binnenlandse Zaken
|Alfred von Auerswald
|19 maart 1848
|25 juni 1848
|-
|Oorlog
|Ferdinand von Rohr
|7 oktober 1847
|29 maart 1848
|-
|Justitie voor Herziening van de Wetgeving
|Friedrich Carl von Savigny
|28 februari 1842
|20 maart 1848
|-
|Zonder portefeuille
|Anton zu Stolberg-Wernigerode
|1 december 1842
|20 maart 1848
|}

Pruisische regering